Ел Тесотал има више значења:

 Ел Тесотал (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тесотал, Ранчо Папаго (Окитоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику